El término termidoriano o termidoriana procede del mes de termidor del calendario republicano de la Revolución francesa, y más precisamente del 9 de termidor del año II (27 de julio de 1794), fecha de la caída de Robespierre y del fin del Terror. Se aplica a los diputados de la Convención nacional que precipitaron el arresto y la ejecución de Robespierre y al período histórico que sigue, y puede referirse a:

 La Convención termidoriana: fase de la Revolución francesa que se inicia el 28 de julio de 1794 y termina el 26 de octubre de 1795, fecha de comienzo del Directorio;
 La reacción termidoriana: movimiento político y social que domina este período, caracterizado por la lucha contra los jacobinos; 
 La Constitución termidoriana: nombre dado a la Constitución francesa del año III (22 de agosto de 1795) elaborada por la Convención termidoriana, que funda el Directorio; o
 El Directorio termidoriano: fue la penúltima forma de gobierno adoptada por la Primera República Francesa, durante la Revolución francesa.